Тексел / Тексель:
 Тексел — остров в Северном море, принадлежащий Нидерландам. Входит в группу Западно-Фризских островов.
 Тексел — аэропорт на острове Тексел, принадлежащем Нидерландам.
 Тексел (сокращение от ) — элемент изображения, точка в текстуре.
 Тексель — порода овец.